Долина кукол:

 Долина кукол — роман-бестселлер Жаклин Сюзанн.
 Долина кукол — американская драма 1967 года, основанная на одноимённом романе 1966 года Жаклин Сюзанн.